Rivière Clinton ou Clinton River peut se référer à:

Hydronymes 
Rivière Clinton (rivière Arnold), une rivière dans la Le Granit (MRC), en Estrie, au Québec, Canada.
Rivière Clinton (Nouvelle-Zélande), un ruisseau de la région Southland de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.
Rivière Clinton (Michigan) une rivière du Michigan, aux États-Unis.